Fear (br: Medo) é um filme de suspense americano de 1996, dirigido por James Foley e estrelado por Reese Witherspoon e Mark Wahlberg .

Sinopse 

Nicole Walker, uma garota de 16 anos que sempre sonhou ficar apaixonada por alguém especial, alguém que fosse forte e sensível e que cuidasse dela melhor do que qualquer coisa no mundo, conhece David McCall um garoto de sua escola. No começo, Nicole é "hipnotizada" por David, um sedutor bem educado, respeitável e sexy que ela conheceu numa festa, para a qual ela foi acompanhada de sua amiga Margo. Desde o início, o pai de Nicole, Steve Walker demonstra-se duvidoso quanto ao adolescente, cujo passado é um mistério. Mas Nicole, em pouco tempo, vai percebendo o lado sombrio de David, e seu sonho consequentemente vira um pesadelo. Quando ela acaba o relacionamento, sua família é forçada a se juntar para enfrentar as tentativas viciosas e perigosas de David para trazê-la de volta.

Elenco 
 Mark Wahlberg como David McCall 
 Reese Witherspoon como Nicole Walker 
 William Petersen como Steven Walker 
 Amy Brenneman como Laura Walker 
 Alyssa Milano como Margo Masse 
 Christopher Gray como Toby Walker 
 Tracy Fraim como Logan 
 Gary Riley como Hacker 
 Jason Kristofer como Terry
 Jed Rees como Knobby 
 Todd Caldecott como Gary Rohmer  
 John Oliver como Eddie Clark 
 David Fredericks como Larry O'Brien 
 Andrew Airlie como Alex McDowell 
 Banner the dog como Kaiser

Filmes dos Estados Unidos de 1996
Filmes com trilha sonora de Carter Burwell
Filmes de suspense dos Estados Unidos
Filmes da Universal Pictures
Filmes de drama erótico
Filmes de suspense da década de 1990
Filmes dirigidos por James Foley
Filmes que abordam a sexualidade juvenil
Filmes sobre psicopatas
Filmes sobre assassinatos
Filmes gravados em Vancouver
Filmes ambientados em Seattle
Filmes ambientados em Washington
Filmes em língua inglesa
Filmes sobre vingança